Maria, diversos noms.
 Verge Maria
Ave Maria
Companyia de Maria, diversos ordes religiosos.
Societat de Maria, diversos ordes religiosos.
 Geografia:
María, municipi d'Andalusia
l'illa Maria Est (a l'arxipèlag de les Tuamotu)
Illots Maria a les illes Australs.
 Altres
 Marihuana, cànnabis.
 Galeta maria

Vegeu també 
 Santa Maria
 Mària